Clement ili Clément je englesko, odnosno francusko ime koje potječe od latinske riječi/imena Clemens. Pod tim nazivima mogu se podrazumijevati:

Tvrtke 
 Clément (britanski automobil), britanski proizvođač automobila.
 Clément-Bayard, francuski proizvođač automobila
 Clément-Bayard, francuski proizvođač aviona
 Clément Gladiator, francuski proizvođač automobila 
 Clément Panhard, francuski proizvođač automobila
 Clément Stirling, škotsko-francuski proizvođač automobila
 Clément Talbot, anglo-francuski proizvođač automobila
 Astra Clément-Bayard, francuski proizvođač dirižabla

Osobe

Osobna imena (kronološki poredak) 
 Papa Clement (razvrstavanja) (najmanje 14 papa i dva antipape)
 Clement of Alexandria (umro 217.), titled "St."
 Clement, biskup Zaragoze cca. 326.
 Clement od Metza (4. st.), prvi biskup Metza
 Clement, alternativno ime za Aureliuja Prudencija Klemensa, kršćanskog pjesnika (348.–c. 413.)
 Clement od Irske (r. oko 750.), također poznat i kao "Sv. Clement"
 Clement od Dunblanea (? - 1258.), biskup Dunblanea
 Clement Clarke Moore (1779. – 1863.), američki pjesnik, autor djela A Visit from St. Nicholas
 Clement Freud (1924. – 2009.), političar, komičar i unuk Sigmunda Freuda
 Clement je bilo nom de guerre koje je nosio Eugène Chavant, francuski borac pokreta otpora u Drugom svjetskom ratu
 Clément Rodier (1829. – 1904.), francuski misionar i voćar po kome su ime dobile klementine
 Clement Attlee (1883. – 1967.), britanski premijer (1945. – 1951.)
 Clement Greenberg (1909. – 1994.), američki likovni kritičar
 Clement Haynsworth (1912. – 1989.), američki sudac
 Clément Chantôme, francuski nogometaš

Prezime (abecedni poredak) 
 Adolphe Clément-Bayard, francuski industrijalac iz 19. st.
 Aeron Clement
 Alberic Clement
 Alberto Vallarino Clement
 Anthony Clement
 Anton Clement od Saksonije
 Arnaud Clément
 Aurore Clément
 Bill Clement
 Bill Clement (ragbijaš) (u. 2007.), velški ragbijaš
 Bob Clement
 Coralie Clément
 Dick Clement
 Edith Brown Clement
 Edmond Clément (1867. – 1928.), francuski tenor
 Dom François Clément
 Frank G. Clement, guverner Tennesseeja
 Franz Clement (1780. – 1842.), austrijski violinist i skadatelj
 Geo.ges Clément, francuski atletičar i olimpijac
 Gilles Clément
 Gregory Clement
 Hal Clement (r. 1922.), američki pisac
 Henri II Clément (u. 1265.), francuski plemić
 Jack Clement
 Jacques Clément (1567. – 1589.), francuski kraljoubojica
 James Clement
 Jean III Clément (u. 1262.), francuski plemić
 Jean-Baptiste Clément (1836. – 1903.), francuski aktivist
 Jean-Pierre Clément (1809. – 1870.), francuski politički ekonomist i povjesničar
 Jemaine Clement
 Jeff Clement
 Joseph Clement
 Kerron Clement
 Lillian Exum Clement, političar iz Sjeverne Karoline
 Linda Clement, škotski igrač hokeja na travi
 Martin W. Clement (1881. – 1966.), američki željeznički menadžer
 Matt Clement
 Neil Clement
 Nicolas Clément (1779. – 1841.), francuski kemičar
 Olivier Clement, francuski pravoslavni teolog
 Pascal Clément (fl. 2000.), francuski pravnik i političar 
 Paul Clement
 Philippe Clement
 René Clément, filmski režiser
 Rod Clement
 Skipper Clement
 Stef Clement, nizozemski biciklist
 Stephen Emmett Clement
 Tony Clement
 Travers Clement, izvršni sekretar Socijalističke partije Amerike od travnja 1939.
 William T. Clement
 Wolfgang Clement

Mjesta 
 Clement Township (Michigan)
 Clément (Francuska Gvajana), grad
 Saint Clement (Jersey)
 St Clement (Cornwall)
 St. Clement's Island u Marylandu
 Katolička crkva St. Clement (Ottawa)

Ostalo
 Clément (film), francuski film iz 2001.